Edmund Meisel (1894-1930), compositeur autrichien ;
 Hilde Meisel (1914-1945), militante socialiste allemande aux vastes activités contre le régime nazi en Allemagne ;
 Kurt Meisel (1912-1994), acteur et réalisateur autrichien ;
 Steven Meisel (né en 1954), photographe américain ;
 Will Meisel (1897-1967), danseur, compositeur et éditeur allemand.

Voir aussi
 Dov Berush Meisels (1798-1870), banquier puis rabbin à Cracovie, homme politique, puis avant-dernier rabbin de Varsovie, décrit comme un des Juifs les plus respectés de l'histoire de la Pologne ;
 Ernst Meissel (1826-1895), astronome et mathématicien allemand ;
 Hugo Meisl (1881-1937), footballeur et arbitre autrichien.
Patronyme juif